Ketema steht für:

 Ketema (Äthiopien), ein Ort in Äthiopien in der Pawe-Spezialworeda
 Ketema, Inc. , ehemaliges amerikanisches Unternehmen, eine Ausgründung aus dem Ametek-Konzern im Jahr 1988 

Ketema ist der Familienname folgender Personen:

 Lemawork Ketema (* 1986), äthiopischer Marathonläufer
 Tigist Ketema (* 1998), äthiopische Mittelstreckenläuferin